Натуральне число 1437
 1437 рік до нашої ери
 1437 рік нашої ери